Иречек
 Иречек — село в Болгарии
 Иречек — фамилия, известные носители:
 Иречек, Герменегильд — чешский историк и правовед;
 Иречек, Йосеф — чешский литератор и политик;
 Иречек, Константин Йозеф — чешский историк.